Бугров, Александр Петрович (1809—1883) — нижегородский купец, одним из ведущих промышленников Поволжья своего времени.

Биография 
Модернизировал мельницы своего отца, Петра Егоровича Бугрова, заменив деревянные водяные колёса водяными турбинами.
Впоследствии к водяным турбинам были добавлены паровые двигатели, которые помогли перерабатывать зерно круглый год. Начал строительство нижегородского ночлежного дома для бедных, которое завершил его сын, Бугров Николай Александрович.

Литература 
 Климова Л. А. Славен своими делами купец. — Городец, 2001. — 123 с., ил.

Ссылки 
 Штат купца Бугрова

Предприниматели Российской империи
Меценаты Российской империи
Персоналии:Нижний Новгород
Персоны без указанного места рождения